Якушкина — женская форма русской фамилии .
 Якушкина, Анастасия Васильевна (урождённая Шереметева; 1807—1846) — жена декабриста И. Д. Якушкина.
 Якушкина, Елена Леонидовна (1914—1986) — российская переводчица и театральный деятель.
 Якушкина, Елизавета Мардарьевна (ум. 1893) — помещица, педагог и благотворительница Российской империи; вдова доктора В. И. Якушкина.